Sibanda ist der Familienname folgender Personen:
 Gibson Sibanda (* 1944), simbabwischer Politiker
 Karabo Sibanda (* 1998), botswanischer Leichtathlet
 Lefa Ashley Sibanda (* 1992), botswanischer Tennisspieler
 Mthandazo sibanda (* 1961), botswanischer Tennisspieler
 Vusi Sibanda (* 1983), simbabwischer Cricketspieler